Octogon steht für

 ein Achteck
 eine Agentur, siehe Interpublic Group of Companies
  Octogon-Trust, nach dem Zweiten Weltkrieg zur Finanzierung der damals noch jungen CDU aufgebaut; siehe Schwarze Kassen der CDU/CSU – Dokumentation der Machtkonstruktion

Siehe auch:
 Oktogon